Baeri – inerente al biologo tedesco Karl von Baer
 Emma Baeri – storica e saggista femminista italiana